Julian King peut désigner :

 Julian King, joueur de basket-ball américain ;
 Julian King (????-2008), victime de meurtre américain, neveu de Jennifer Hudson ;
 Julian King, ingénieur du son américain ;
 Julian King (1964-), diplomate britannique.